Юзеф Семирадзкий (; , Харьков — , Варшава) — польский геолог и палеонтолог, приват-доцент (с 1887), экстраординарный профессор (с 1894 , с 1901), профессор (1906—1932) университета Яна Казимира во Львове, ректор (1926—1927). Исследователь палеозоя на Подолье.

В ноябре 1918, во время польско-украинской войны, с карабином в руке был одним из первых организаторов польской Гражданской милиции, за что отмечен Крестом Обороны Львова и Крестом Храбрых.

Командор Ордена Возрождения Польши (1929).

Двоюродный брат известного художника Генрика Гектора Семирадского.

Избранные работы 
Репортажи из путешествий:
 «От Варшавы до экватора. Впечатления от путешествия по Южной Америке 1882-83 гг.» (1885 г., возобновлено в 2014 г.)
 «Через море! Очерки из поездки в Бразилию» (1894 г.)
Учебники:
 «Геология польских земель» (том 1 — 1903 г., том 2 — 1909 г.)
 «Польские ископаемые продукты» (1922 г.)
 «О чём говорят камни?» 1929 г.
Справочник «Геология польских земель» (I—II, 1903—1909 гг.), в котором место посвящено тем украинским землям, которые входили в состав исторической Польши.

Источники 
 , Joanna Kacprzak,  Галине Urban. Юзеф Семирадзкий (1858—1933) — выдающийся геолог // , vol. 56, nr 5, 2008, s. 366—372.
 Послесловие ко второму изданию: «От Варшавы до экватора. Впечатления от путешествия по Южной Америке 1882-83 гг.», Варшава, 2014 г.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия украиноведения: Словарная часть: [в 11 т.] / Научное общество имени Шевченко; гол. ред. проф., д-р Владимир Кубийович. — Париж ; Нью-Йорк : Молодая жизнь ; Львов ; Киев : Глобус, 1955—2003.
 M. Graniczny, J. Kacprzak, L. Marks, H. Urban, 2008: Юзеф Семирадский (1858—1933) — выдающийся геолог. Геологическое обозрение, 5 
 Члены второго издания: От Варшавы до экватора. Впечатления от путешествия по Южной Америке 1882-83 гг., Варшава, 2014 г.
 Muzeum geologiczne — Józef Siemiradzki
 Biography of Józef Siemiradzki (1858—1933)

Геологи Польши
Палеонтологи Польши
Ректоры Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Умершие в Варшаве
Кавалеры Командорского креста ордена Возрождения Польши
Кавалеры креста Храбрых
Путешественники Польши